El Coll de la Muga és una collada situada a 1.225,7 m alt del límit dels termes municipals de la Menera i Serrallonga, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord, i municipal d'Albanyà, de la de l'Alt Empordà, però dins de l'antic terme de Bassegoda, pertanyent a la Garrotxa.

És en el punt més meridional del terme de Serrallonga, en el més oriental del de la Menera i a l'extrem nord del de Maçanet de Cabrenys, al costat occidental del Pla de la Muga, on s'origina la Muga, que dona nom a tots aquests topònims.

Referències 

Colls de Bassegoda
Colls de la Menera
Colls de Serrallonga